Роджер Хью Чарльз Донлон (; род. 30 января 1934) — офицер армии США в отставке. Первым удостоился медали Почёта за участие во Вьетнамской войне. Также стал первым служащим специальных сил ВС США, отмеченных этой наградой.

Родился в Согертайс, штат Нью-Йорк, был восьмым ребёнком из десяти. Год посещал лесной колледж штата Нью-Йорк при Сиракузском университете. В 1953 году вступил в ряды ВВС США, в 1955 году был принят в Уэст-Пойнт, но подал в отставку по личным причинам. В 1958 году снова вступил в ряды армии США, поступил в школу кандидатов в офицеры, служил адъютантом у генерала. В августе 1963 года перевёлся в специальные силы армии США . В 1967 получил степень бакалавра в университете штата Небраска в г. Омаха.

В мае 1964 года Донлон был отправлен во Вьетнам. Его часть организовала аванпост в Нам Донг в 25 км от границы с Лаосом. Рано утром 6 июля 1964 года база была атакована большим отрядом Вьетконга (силой примерно в два батальона). Под командованием капитана Донлона атака была отбита. За свои действия Донлон удостоился медали Почёта. Позднее он дослужился до звания полковника.

28 июня 1965 года Фред Фугации, мэр города Лексингтон, штат Кентукки вручил Донлону ключи от города.

Донлон написал две книги о своей службе во время Вьетнамской войны: Outpost of Freedom и Beyond Nam Dong. В настоящее время он проживает в штате Канзас вместе со своей женой Нормой и детьми.

Наградная запись к медали Почёта 

За выдающуюся храбрость и отвагу [проявленные] с риском для жизни при [выполнении] долга службы и за её пределами в ходе защиты американской военной базы против яростной атаки вражеских сил. Капитан Донлон командовал подразделением А-726 в лагере Нам Донг, когда усиленный батальон Вьет Конга перед рассветом внезапно предпринял полномасштабную атаку на базу. В ходе последующей ожесточённой битвы продлившейся пять часов и повлёкшей тяжёлые потери с обеих сторон капитан Донлон руководил оборонительными действиями посреди вражеского огневого вала из мин, падающих гранат и чрезвычайно плотного стрелкового огня. После первоначального нападения он быстро собрал войска и приказал вынести необходимые боеприпасы из пылающего здания. Затем он ринулся через град пуль и взрывающихся ручных гранат, чтобы закрыть брешь в главных воротах. По дороге к воротам он обнаружил вражескую подрывную команду из трёх человек близ главных ворот и быстро её уничтожил. Выйдя на открытое место среди многочисленных взрывающихся гранат, он добрался до позиции 60-мм миномёта, несмотря на то, что в 5 ярдах от неё получил серьёзное ранение в живот. Обнаружив, что большая часть бойцов в миномётном окопе переранена он не взирая на свою рану руководил их отступлением до позиции в 30 м от окопа и снова рисковал жизнью, оставаясь позади прикрывая их отход с максимальной эффективностью. Заметив, что сержант миномётного расчёта не может выбраться из окопа, он бросился за ним. Вытаскивая раненого солдата из окопа, он получил ранение в левое плечо от разорвавшейся мины. Несмотря на страдания от многочисленных ран, он перенёс 60-мм миномёт на новую позицию, где обнаружил троих раненых защитников. После оказания им первой помощи и слов ободрения он оставил с ними миномёт, направился к другой позиции и нашёл там 57-мм безоткатное оружие.  Затем с великой храбростью и хладнокровием находясь под огнём, собрал боеприпасы с двух орудий, и пока он ползком волок критически необходимые боеприпасы получил третье ранение в ногу от вражеской ручной гранаты. Несмотря на критическое физическое состояние, он снова прополз 175 метров к позиции 81-мм миномёта и руководил обстрелом, который прикрыл находящийся под серьёзной угрозой восточный сектор лагеря. Затем он переместился к восточной позиции 60-мм миномёта и поняв, что яростный штурм противника слабеет Донлон дополз до артиллерийского окопа с 60-мм миномётом, установил его для обороны и передал его двум защитникам с неопасными ранениями. Без колебаний он оставил эту укреплённую позицию и двинулся от позиции к позиции, вдоль осаждённого периметра бросая ручные гранаты и воодушевляя своих людей на сверхчеловеческие усилия. В то время как он храбро продолжал продвигаться по периметру, осколки разорвавшейся мины ранили его в лицо и тело. Когда пришёл долго ожидаемый рассвет противник был разгромлен и отступил в джунгли, оставив на поле боя 54 тела, множество оружия и гранат. Капитан Донлон немедленно перестроил защиту и руководил оказанием помощи раненым. Энергичное командование, сила духа и храбрые действия Донлона вдохновили не только американский личный состав, но и союзных вьетнамских защитников и привели к успешной обороне лагеря. Необычайный героизм Донлона, проявленный им с риском для жизни при выполнении долга службы и за его пределами поддержал высочайшие традиции армии США и принёс великую честь ему и вооружённым силам его малой родины.

См. также 
 Список участников Вьетнамской войны, награждённых медалью Почёта
 Список ныне живущих награждённых медалью Почёта

Примечания

Литература

Ссылки 
 Big Picture: Action Vietnam

Выпускники Колледжа командования и Генерального штаба армии США
Выпускники Колледжа экологических наук и лесного хозяйства (Университет штата Нью-Йорк)
Участники войны во Вьетнаме
Награждённые медалью Почёта (США)
Участники Вьетнамской войны, награждённые медалью Почёта (США)